Schloss Gutenbrunn bezeichnet:

 Schloss Gutenbrunn am Weinsberg
 Schloss Gutenbrunn (Herzogenburg)
 Ehemaliges Schloss Gutenbrunn in Baden bei Wien
 Schloss Heiligenkreuz in Gutenbrunn